Skaret steht für:
 Skaret (Antarktika), Gebirgspass im Königin-Maud-Land, Antarktika

Skaret ist der Familienname von:
 Ferdinand Skaret (1862–1941), österreichischer Politiker und Gewerkschafter